Мария Квос-Моравска или Мария Квос () — польская актриса театра и кино.

Биография 
Мария Квос-Моравска родилась в 1955 году в Польше. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе (Отдел  театра кукол) во Вроцлаве, которую окончила в 1978 году. Дебютировала в театре в 1978 в Быдгоще. Актриса театров в Быдгоще, Калише, Варшаве и Лодзи.

Избранная фильмография 
  — Академия пана Кляксы — фрейлина
  — Путешествия пана Кляксы — фрейлина
  — Лава / Lawa — девушка / дама / ангел
  — Моджеевская / Modrzejewska — героиня из театральной труппы Лобойки
  — Возвращение волчицы / Powrót wilczycy ''— Эвелина, гувернантка дочерей Зембальских

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши